Жустін Енен була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші четверосіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
Draw 

Dubai Tennis Championships 2007
Dubai Tennis Championships